Die League of Wales 1996/97 war die fünfte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Meister wurde erneut Barry Town FC, der mit 105 Punkten einen Ligarekord aufstellte.

Modus 
21 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 40 Saisonspiele. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97